Ву́дворд () — може означати прізвище або топонім.

Персоналії 
 Вудворд (прізвище)

Топоніми

Вудворд — округ (графство) у штаті Оклахома
 Вудворд — місто, штат Айова
 Вудворд — місто, штат Оклахома
 Вудворд Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсільванія
 Вудворд Тауншип — селище в окрузі Клінтон, штат Пенсильванія
 Вудворд Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсильванія
 Вудворд — переписна місцевість, штат Пенсильванія